Theia – titanide della mitologia greca
 Theia – pianeta ipotetico che avrebbe impattato con la Terra e condotto alla formazione della Luna secondo la teoria dell'impatto gigante
 Theia – forma greca antica del nome proprio di persona femminile Teia
Theia – genere di ortotteri della famiglia Tettigoniidae

Pagine correlate 
 TEA
 Thea
 Tia